Троянка — сталеве зубило з розділеним на три частини вістрям
 Троянка — жителька Трої

Села:
 Троянка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Троянка — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Троянка — Миколаївська область, Казанківський район

Річка:
 Троянка — річка в Польщі